См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2004/2005

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2004/2005 годов — финал 14-го розыгрыша этого футбольного турнира. В финале встречались МТЗ-РИПО (Минск) и борисовский БАТЭ. Матч состоялся 22 мая 2005 года на минском стадионе «Динамо» в присутствии более 15 000 зрителей. Обладателем Кубка в первый раз в своей истории стал клуб МТЗ-РИПО, одержавший победу со счётом 2:1.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Финал в стихах

2005
Футбол в Европе в 2005 году
Футбольные соревнования в Минске
События 22 мая
Май 2005 года
Спорт в Белоруссии в 2005 году
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Партизан» Минск